Leiterer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leiterer (1902–1985), deutscher Jurist, SS-Obersturmbannführer, Landrat
 Annette Leiterer (* 1973), deutsche Journalistin und Moderatorin